«Се́меро солда́тиков» — советский детский художественный  фильм, снятый в 1982 году на киностудии имени М. Горького режиссёром Эдуардом Бочаровым.

Премьера фильма состоялась 5 сентября 1983 года.

Сюжет 
С семилетним Олежкой, которого все звали Олей, никто не хотел дружить. От скуки он написал письмо в газету с просьбой прислать ему оловянных солдатиков. И вскоре неожиданно для всех в деревне Петушки появились семеро солдат. Но солдатики — совсем не игрушечные, о которых мечтал мальчик, а самые настоящие. Они помогли мальчику разобраться, сам ли он виноват в том, что ребята с ним не дружат, а также испытать себя и понять, что в нём есть и храбрость, и находчивость, и благородство…

В ролях 
 Алексей Кузьмищев — Олежка Комаров
 Вера Панасенкова — Зина «Пантера»
 Володя Почепаев — Фома «Горчичник»
 Геннадий Чихачёв — сержант Воскресенье
 Виталий Усанов — Понедельник
 Виктор Жиганов — Вторник
 Александр Воробьёв — Среда
 Александр Постников — Четверг
 Игорь Степанов — Пятница
 Геннадий Фролов — Суббота
 Татьяна Чернопятова (Микрикова) — Раиса, мама Олега
 Софья Павлова — бабушка
 Валентина Ананьина — тётя Фрося
 Николай Муравьёв — полковник Носов
 Ирина Шмелёва — Ирина Носова
 Эдуард Бочаров — дядя Семён, колхозный пастух
 Лилия Захарова — сотрудница редакции
 Алексей Колосов — эпизод
 Зоя Толбузина — ''эпизод

Съёмочная группа 
 Режиссёр-постановщик: Эдуард Бочаров
 Сценарист: Юрий Яковлев
 Оператор: Вячеслав Шумский
 Композитор: Борис Карамышев
 Художники:
 Игорь Бахметьев,
 Семён Веледницкий
 Режиссёр: Розалина Головащенко
 Художник по костюмам: В. Скопинова
 Художник по гриму: Т. Колосова
 Звукооператор: Станислав Гурин
 Автор песен: Михаил Львовский
 Монтажёр: С. Фроленко
 Редактор: В. Погожева
 Государственный симфонический оркестр кинематографии СССР. Дирижёр: Борис Карамышев
 Директор картины: Георгий Федянин

Награды 
 Фильм получил вторую премию в категории детских фильмов на XVI Всесоюзном кинофестивале 1983 года в Ленинграде.
 Государственная премия СССР (1985) — Юрию Яковлеву за сценарий фильма «Семеро солдатиков».

Ссылки 
 
 Семеро солдатиков (1982) 

Фильмы СССР 1982 года
Детские фильмы СССР
Фильмы-сказки СССР
Фильмы киностудии имени М. Горького
Фильмы Эдуарда Бочарова
Экранизации произведений Юрия Коваля
Фильмы — лауреаты Всесоюзного кинофестиваля